

Мотовилівка — село, Житомирський район, Житомирська область
 Мотовилівка — село, Фастівський район Київська область
 Мотовилівка — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці, біля якої відбувся бій під Мотовилівкою

Див. також 
 Велика Мотовилівка
 Мотовилівська Слобідка
 Стара Мотовилівка
 Нова Мотовилівка